Соревнования в прыжках с шестом у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 28 и 30 августа.

Золото завоевала чемпионка мира 2010 года в помещении Фабиана Мурер из Бразилии. В финале она повторила рекорд Южной Америки (4,85 м).

Призёры

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2011